Bernard Chesneau, coureur cycliste français,
 César Chesneau Dumarsais, grammairien et philosophe français,
 Didier Chesneau, guitariste, compositeur, ingénieur du son et réalisateur français,
 Ernest Chesneau, Ernest-Alfred Chesneau de son nom complet, historien d'art et critique d'art français,
 Gabriel Chesneau, ingénieur français, inspecteur général des mines et directeur de l'École nationale supérieure des mines de Paris de 1918 à 1929,
 Georges Chesneau (1883-1955), sculpteur français,
 Hubert Chesneau, architecte DPLG et architecte de golf, aquarelliste, joueur de , arbitre international,
 Julien Chesneau, acteur, professeur d'art dramatique et de chant,
 Nicolas Chesneau, aussi nommé Querculus, doyen du chapitre Saint-Symphorien de Reims,
 Olivier Chesneau, astronome français,
 Pierre Chesneau, footballeur français.

Divers 
Ce nom a également été attribué à :
 , astéroïde de la ceinture principale nommé d'après l'astronome français Olivier Chesneau.
 

Patronyme angevin
Patronyme vendéen
Patronyme breton